Wulf – tyska namnet på en ö i norra Estland, se Ulfsö
 Wulf (Tolkiens värld) – en figur i Tolkiens värld

Personer
 Wulf (myntmästare) (1500–1600-talet), en myntgravör och guldsmed i Sverige
 Wulf Gyler (–1562), Gustav Vasas sekreterare och senare i livet också en av hans kritiker
 Wulf Steffens (–1668), en svensk målarmästare och konterfejare 

 Marie Wulf (1685–1738), en dansk församlingsledare
 Nils Wulf (1600-talet), en svensk bildhuggare och snickare
 Kurt Wulf (1903– ), en svensk företagare

Sea even
 Focke-Wulf – en tysk flygplanstillverkare